Muntanyes de Jalna a Maharashtra.
 Districte de Jalna a Maharashtra.
 Jalna (ciutat), capital del districte de Jalna.
 Jalna (novel·la), sèrie de novel·les escrites per Mazo de la Roche.